Die China Open 2011 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2011 und fand vom 1. bis 9. Oktober statt.

Das Finale im Einzel bestritten Agnieszka Radwańska und Andrea Petković; Radwańska gewann in drei Sätzen. Im Doppel siegte die Paarung Květa Peschke und Katarina Srebotnik in drei Sätzen gegen Gisela Dulko und Flavia Pennetta.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Peking